Песнь единения (, ), также известен как «О Камерун, колыбель наших предков» (, ) — государственный гимн Камеруна, написанный в 1948 году и утверждённый в 1957 году. В 1978 текст гимна был изменён.

Оригинальный французский текст 
 O Cameroun berceau de nos ancêtres,
 Va debout et jaloux de ta liberté,
 Comme un soleil ton drapeau fier doit être,
 Un symbole ardent de foi et d’unité.
 Que tous tes enfants du Nord au Sud,
 De l’Est à l’Ouest soient tout amour,
 Te servir que ce soit le seul but,
 Pour remplir leur devoir toujours.
  
 ХОР:
 Chère Patrie, Terre chérie,
 Tu es notre seul et vrai bonheur,
 Notre joie, notre vie,
 En toi l’amour et le grand honneur.

Английский текст 
 O Cameroon, Thou Cradle of our Fathers,
 Holy Shrine where in our midst they now repose,
 Their tears and blood and sweat thy soil did water,
 On thy hills and valleys once their tillage rose.
 Dear Fatherland, thy worth no tongue can tell!
 How can we ever pay thy due?
 Thy welfare we will win in toil and love and peace,
 Will be to thy name ever true!
  
 ХОР:
 Land of Promise, land of Glory!
 Thou, of life and joy, our only store!
 Thine be honour, thine devotion,
 And deep endearment, for evermore.
  
 From Shari, from where the Mungo meanders
 From along the banks of lowly Boumba Stream,
 Muster thy sons in union close around thee,
 Mighty as the Buea Mountain be their team;
 Instil in them the love of gentle ways,
 Regret for errors of the past;
 Foster, for Mother Africa, a loyalty
 That true shall remain to the last.
  
 ХОР:
 Land of Promise, land of Glory!
 Thou, of life and joy, our only store!
 Thine be honour, thine devotion,
 And deep endearment, for evermore.

Внешние ссылки 
 Страница на сайте страны
 Mp3-версия, текст гимна

Государственные символы Камеруна
Камерун
Песни 1948 года